La représentation de la  Madone (ou Vierge) est un thème récurrent en peinture et en sculpture religieuses chrétiennes.
 Madone est une commune italienne de la province de Bergame.